Ло̀без (; ) е град в Северозападна Полша, Западнопоморско войводство. Административен център е на Лобезки окръг, както и на градско-селската Лобезка община. Заема площ от 12,84 км2. По данни от 2019 г. населението му е 10 066 жители.

География

Планът на града 

Пълният план на града

Климат

История 

Селището е споменато за пръв път в писмен източник през 1271 година, като собственост на семейство Фон Борке (von Borcke). Дарено е с градско право в 1275 г. Получава настоящото си име през 1946 г.

Население 
Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на града възлиза на 10 438 души. Гъстотата е 813 души/км2.

Демографско развитие

Кметовете

Личности

Родени в града 

 Franz Andreas von Borcke (1693 – 1766), генерал
 Ferdinand Nemitz (1805 – 1886), политик
 Felix Genzmer (1856 – 1929), архитект
 Otto Puchstein (1856 – 1911), археолог
 Walter Goehtz (1878 – 1946), политик
 Fritz Puchstein (1893 – 1968), актьор
 Andrzej Gudański (1979), художник
 Zygmunt (Karol) Gryczyński (1958), физик
 Ignacy Gryczyński (1948), биолог

Градове партньори 
  Афинг, Германия
  Вик, Германия
  Кедайняй, Литва
  Paikuse, Естония
  Свальов (община), Швеция
  Гуча, Сърбия
  Истра, Русия

Бележки

Външни препратки 
 Лобез (Łobez) – You Tube
 Tourist Information 

Градове в Западнопоморско войводство